Нельхайское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — село Апхульта.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1028 человек, в том числе 486 мужчин и 542 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области